Яна Новотна і Катрін Суїр були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Суїр, яка виступала в парі з Раффаеллою Реджі.

Реджі та Суїр програли в півфіналі Еліз Берджін і Елізабет Смайлі.

Лорі Макніл і Бетсі Нагелсен виграли титул, у фіналі без боротьби перемігши Берджін і Смайлі.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лорі Макніл /  Бетсі Нагелсен (чемпіонки)
 Еліз Берджін /  Елізабет Смайлі (фінал)
 Раффаелла Реджі /  Катрін Суїр (півфінал)
 Манон Боллеграф /  Клаудія Порвік (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of Oklahoma Doubles Draw 

U.S. National Indoor Tennis Championships
Тур WTA 1989